Apači (engleski Apache) pleme američkih Indijanaca
 Apache (helikopter), vrsta američkog borbenog helikoptera
 Apache, okrug (Arizona), okrug (county) u Arizoni.
 Apache HTTP poslužitelj, slobodani HTTP poslužitelj